Franciaország
 Bischheim (Bas-Rhin)
 Németország
 Bischheim (Donnersberg)